Le nom Philippe fut utilisé par l'Organisation météorologique mondiale pour nommer divers cyclones tropicaux dans l'Atlantique nord :

 L'ouragan Philippe (2005) de catégorie 1 et de courte durée de vie en pleine mer ;
 L'ouragan Philippe (2011) aussi de catégorie 1 ayant vécu toute sa vie en pleine mer ;
 La tempête tropicale Philippe (2017) qui dura deux jours, passant sur Cuba et la Floride sans causer beaucoup de dommages, mais qui fut absorbée par une tempête du Cap Hatteras majeure.

Voir aussi 

 

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme